Winifred peut désigner :
 Winifred, un prénom féminin utilisé dans les pays anglo-saxons ;
 Winefride de Treffynnon, une sainte galloise du , également désignée comme « sainte Winifred » ;
 Winifred, localité du comté de Fergus, dans l'État américain du Montana.